Sattahip – miasto w Tajlandii
 Sattahip – dystrykt w prowincji Chonburi w Tajlandii
 „Sattahip” – syjamski torpedowiec typu Kantang z lat 50. XX wieku